Университет прикладных наук итальянской Швейцарии, также Университет прикладных наук и искусств Южной Швейцарии (, SUPSI) — университет, расположенный кантоне Тичино Швейцарии.

Ссылки 
 
 

Южная Швейцария